Polio montesino puede referirse a:
 el nombre común de la planta Teucrium capitatum;
 el nombre común de la planta Teucrium polium.